Вторая лига Чехии по футболу 2005/2006 — Тринадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Кладно» и «Динамо Ческе-Будеёвице».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте livesport.cz 

2005/2006
Спорт в Чехии в 2005 году
Спорт в Чехии в 2006 году